Osoby o tym nazwisku:
 Carl Abrahamsson – szwedzki hokeista
 Erik Abrahamsson – szwedzki lekkoatleta
 Göran Abrahamsson – szwedzki szermierz
 Henock Abrahamsson – szwedzki piłkarz